Erbig ist der Name von:

 Heinz Erbig (* 1933), ehemaliger deutscher Diplomat
 Erbig (Spessart), Berg im Spessart in Aschaffenburg, Bayern